SC Union 06 Berlin (celým názvem: Sportclub Union 06 Berlin e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v berlínském městském obvodu Mitte. Od sezóny 2016/17 působí v Bezirkslize Berlin, osmé německé nejvyšší fotbalové soutěži. Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Založen byl v roce 1950 po útěku hráčského kádru Unionu Oberschöneweide do Západního Berlína. Stalo se tak na konci sezóny 1949/50, ve kterém se Union zúčastnil konečné fáze německého mistrovství. Po prohře s Hamburgerem v Kielu už bylo jasné jak bude vypadat rozdělení Berlína mezi západními mocnostmi a Sovětským svazem. Union měl sídlo v městské části Köpenick, která spadala do sovětské okupační zóny.

Za takto nepříznivé situace se rozhodlo několik hráčů v čele s trenérem Johannesem Sobekem využít počátečních zmatků a na zpáteční cestě z Kielu nalezli útočiště v západní části města. Zde v červnu 1950 založili nový klub SC Union 06, který měl navazovat na úspěchy předválečného Unionu. Ve východní části města byl založen BSG Union Oberschöneweide, který byl v roce 1966 reorganizován pod jménem 1. FC Union Berlin.

Své domácí zápasy odehrává na Poststadionu s kapacitou 10 000 diváků.

Získané trofeje 

 Berliner Stadtliga ( 1× )
 1952/53

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1950–1960: Berliner Stadtliga
 1960–1961: Amateurliga Berlin
 1961–1962: Berliner Stadtliga
 1962–1963: Amateurliga Berlin
 1963–1964: Fußball-Regionalliga Berlin
 1964–1966: Amateurliga Berlin
 1966–1967: A-Klasse Berlin – sk. 2
 1967–1970: Amateurliga Berlin
 1970–1972: A-Klasse Berlin – sk. 2
 1972–1974: Amateurliga Berlin
 1974–1982: Fußball-Oberliga Berlin
 1982–1984: Landesliga Berlin
 1984–1985: Fußball-Oberliga Berlin
 1985–1988: Landesliga Berlin
 1988–1991: Kreisliga A Berlin – sk. 2
 1991–1992: Landesliga Berlin – sk. 2
 1992–1993: Landesliga Berlin – sk. 1
 1993–1994: Verbandsliga Berlin
 1994–1995: Landesliga Berlin – sk. 1
 1995–1996: Verbandsliga Berlin
 1996–1997: Landesliga Berlin – sk. 1
 1997–1998: Landesliga Berlin – sk. 2
 1998–1999: Bezirksliga Berlin – sk. 2
 1999–2000: Kreisliga A Berlin – sk. 1
 2000–2001: Kreisliga B Berlin – sk. 2
 2001–2002: Kreisliga B Berlin – sk. 3
 2002–2003: Kreisliga B Berlin – sk. 2
 2003–2004: Kreisliga B Berlin – sk. 3
 2004–2006: Kreisliga B Berlin – sk. 2
 2006–2007: Kreisliga A Berlin – sk. 1
 2007–2008: Bezirksliga Berlin – sk. 2
 2008–2009: Kreisliga A Berlin – sk. 1
 2009–2011: Bezirksliga Berlin – sk. 1
 2011–2012: Bezirksliga Berlin – sk. 3
 2012–2013: Bezirksliga Berlin – sk. 1
 2013–2014: Bezirksliga Berlin – sk. 3
 2014–2016: Landesliga Berlin – sk. 2
 2016–2018: Bezirksliga Berlin – sk. 3
 2018– : Bezirksliga Berlin – sk. 2

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Literatura 
 Jörn Luther, Frank Willmann: Und niemals vergessen – Eisern Union! BasisDruck Verlag, Berlin 2000, .
 Harald Tragmann, Harald Voß: Die Union-Statistik. Ein Club zwischen Ost und West. 3. Auflage. Verlag Harald Voß, Berlin 2007, .
 Jürgen Bitter: Deutschlands Fußball. Das Lexikon. Sportverlag, Berlin 2000, .
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs 1. Vom Kronprinzen bis zur Bundesliga 1890–1963. Agon-Sportverlag, Kassel 1996, .
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs 7. Vereinslexikon. Agon-Sportverlag, Kassel 2001, .
 Hardy Grüne, Christian Karn: Das große Buch der deutschen Fußballvereine. AGON-Sportverlag, Kassel 2009, .

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Berlíně
Fotbalové kluby založené v roce 1950